Aiglun puede referirse a: 

 Aiglun, comuna de Alpes de Alta Provenza (Francia).
 Aiglun, comuna de Alpes Marítimos (Francia).